Scheidgen (luks. Scheedgen) – małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w gminie Consdorf. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 449 osób.

Miasta w Luksemburgu